Leidyula är ett släkte av snäckor. Leidyula ingår i familjen Veronicellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Leidyula